Karangnunggal (Cibeber), een plaats in Indonesië
Karangnunggal (Karangnunggal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing